Monroe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Monroe (Connecticut)
Monroe (Georgia)
Monroe (Indiana)
Monroe (Iowa)
Monroe (Louisiana)
West Monroe (Louisiana)
Monroe (Michigan)
South Monroe
West Monroe (Michigan)
Old Monroe (Missouri)
Monroe (Nebraska)
Monroe (New York)
Monroe (North Carolina)
Monroe (Ohio)
Monroe (Oregon)
Monroe (Pennsylvania)
Monroe (South Dakota)
Monroe (Utah)
Monroe (Washington)
Monroe (Wisconsin)

Personen
 James Monroe (1758-1831), Amerikaans president
 Bill Monroe (1911-1996), Amerikaans singer-songwriter
 Vaughn Monroe (1911-1973), Amerikaans zanger, acteur en tv-presentator
 Robert Monroe (1915-1995), Amerikaans zakenman en parapsycholoog
 Marilyn Monroe (1926-1962), Amerikaanse zangeres en actrice
 Nicholas Monroe (1982), Amerikaans tennisser

Overig
 Monroe (groep), een Nederlandse meidengroep
 Monroe (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2011
 Monroedoctrine, een beginsel in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten vernoemd naar president Monroe